

Géomorphologie
Un vallon désigne une petite vallée.

Toponymes

Le vallon des Chantoirs est un système karstique situé en Province de Liège
Le vallon des Enfants Noyés situé en Forêt de Soignes

Vallon-Pont-d'Arc, une commune française du département de l'Ardèche ;
 Vallon-en-Sully, une commune française du département de l'Allier ;
 Vallon-sur-Gée, une commune française du département de la Sarthe ;
 Vallon ancienne commune de la Haute-Savoie, réunie à Samoëns en 1811 ;

Le vallon du Barrada est un vallon dans les Hautes-Pyrénées ;
Le vallon du Laverq est une petite vallée du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Le vallon du Villaret est un parc de loisirs dans le département de la Lozère ;
Le vallon des Auffes est un petit port de pêche méditerranéen dans les Bouches-du-Rhône ;
Le vallon de Marcillac est une région du département de l'Aveyron ;
Le vallon du Vivier est une réserve naturelle en Seine-Maritime ;
Le Vallon de la Petite Becque est une réserve naturelle du Nord-Pas-de-Calais ;
Le vallon de l'Artolie est une région de la Gironde ;
Le vallon de Sancey est une région du département du Doubs ;
 Frais Vallon est un quartier du  de Marseille.

L'Autoroute du Vallon est une autoroute urbaine québécoise.

Vallon, une commune suisse du canton de Fribourg ;
 Vallon/Béthusy, un quartier de la ville de Lausanne dans le canton de Vaud ;
Le vallon de Réchy est une petite vallée du Valais ;
Le vallon du Nozon est un ensemble de huit communes dans le canton de Vaud ;
Le vallon de l'Aubonne est un arboretum de Suisse ;
Le vallon de Nant est une vallée des Alpes vaudoises.

Hydronyme 
Le lac de Vallon, un lac de Haute-Savoie

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique
 Alexandre-Bernard Vallon (1819-1864), vétérinaire, professeur d'hippologie et historien français du cheval ;
 Aristide Vallon (1826-1897), marin français ;
 Georges Vallon (1688-1767), architecte français de la ville d'Aix-en-Provence, et fils de :
 Laurent Vallon (1652-1724), architecte exerçant en Provence ; 
 Louis Vallon (1901-1981), homme politique français ;
 Marie-Michelle Vallon (1949-), joueuse française de basket-ball.

Titre 

Le Vallon, un roman policier d'Agatha Christie.
Le Vallon, poème de d'Alphonse de Lamartine dans les Méditations poétiques

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France